

Geografia
 Mears Ashby – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Northamptonshire

Persone
 Christopher Mears o Chris Mears (1993) – tuffatore britannico
 Derek Mears (1972) – stuntman e attore statunitense
 Gus Mears, propr. Henry Augustus Mears (1873-1912) – imprenditore britannico, fondatore del Chelsea Football Club
 Joseph Mears (1872-1935) – imprenditore britannico, cofondatore del Chelsea Football Club
 Lee Mears (1979) – ex rugbista a 15 britannico
 Rick Mears (1951) – pilota automobilistico statunitense
 Tyrone Mears (1983) – calciatore inglese

Altro
 Warren Mears – personaggio immaginario della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri